Redvale est l’une des plus au nord des banlieues de la cité d’Auckland, dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Une partie de la localité est localisée dans la cité de North Shore, mais la plus grande partie de cette localité de Redvale est constituée par une zone rurale, qui est localisée au nord de la ville de Fairview Heights, et en bordure de la «Lonely Track Road».
La State Highway 1 circule à travers une partie de la localité de Redvale, et la banlieue est localisée dans le .

Municipalités limitrophes 

La zone de Redvale est considérée comme étant une localité rurale mais l’essentiel de l’objectif actuel de Redvale est maintenant de stocker des déchets dans une décharge.
Le terrain dédié semble apparaître comme étant presque plein et est apparemment une source d’énergie potentielle. Actuellement c’est le lieu de convergence de la moitié des ordures de la cité d’Auckland.

Le , une vidéo fut postée sur Instagram d’une fête sauvage au niveau de  Redvale abritant jusqu’à  .
À cette époque, la  région d’Auckland était en alerte de niveau 3 pour les restrictions-civid, signifiant qu’il ne pouvait pas y avoir de rassemblements de plus de  à la fois. La vidéo montre des personnes alcoolisées à l’intérieur du domicile buvant, dansant et s’embrassant .
Du fait de ces incidents, deux consignes furent  dégagés par l’agence de la santé.

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

 

Ville en Nouvelle-Zélande
Auckland
Auckland